Galène est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Astronomie 
 (427) Galène est un astéroïde de la ceinture principale

Mythologie 
 Galène, une des Néréides.

Nom commun 
 Galène, espèce minérale composée de sulfure de plomb de formule PbS avec des traces : Ag;Bi;Se;Te;Cu;Zn;Cd;Fe;As;Sb;Mo;Au.

Personnalités 
 Claude Galien (latin: Claudius Galenus), médecin grec de l'antiquité ;
 Galène (), avec Valère,  martyrs arméniens, crucifiés en Arménie sous l'empereur Adrien ; fêtés le 12 juin.

Biologie 
 Galène, un genre de crustacés ;
 Galène, un genre d'Algues rouges.

Références

Voir aussi 

 Galena